Auth
 Auth, német családnév
AUTH
 Aristotle University of Thessaloniki rövidítése